Billeteur steht für

 Schaffner (Beruf), ein schweizerischer Ausdruck
 Platzanweiser, ein österreichischer Ausdruck